Фра́нко Донато́ни (, 9 июня 1927, Верона — 17 августа 2000, Милан) — итальянский композитор и педагог.

Биография 
Учился в Музыкальной академии Вероны, затем — в консерваториях Милана и Болоньи, в Национальной Академии Святой Цецилии в Риме. Его наставником в римский период был Гоффредо Петрасси: музыка его и Бартока в наибольшей степени повлияли на становление Донатони-композитора. В середине 1950-х познакомился и подружился с Бруно Мадерной, они параллельно преподавали на летних курсах современной музыки в Дармштадте.

Творчество 
В 1960-е годы увлекался сериализмом и алеаторикой. Писал тексты для многих своих произведений, статьи о музыке (опубликовано несколько книг). В середине 1970-х, отойдя на несколько лет от сочинения музыки вообще, некоторое время работал редактором в издательстве «Suvini Zerboni», где им были выполнены переложения партитур «Улисса», «Диалогов» и других сочинений Даллапикколы.

Преподавательская деятельность 
Преподавал композицию в Болонье, Турине, Милане, в Академии Святой Цецилии. Среди его учеников, наряду с другими, — Сандро Горли, Вели-Матти Пуумала, Паскаль Дюсапен, Софи Лаказ, Магнус Линдберг, Марьян Мозетич, Джузеппе Синополи, Адриана Хёльцки, Сюзанна Жиро, Брис Позе, Эса-Пекка Салонен (ему посвящено последнее сочинение Донатони).

Признание 
Премия Кусевицкого (1968). Командор французского Ордена искусств и литературы (1985).

Сочинения 

 Quartetto I для струнного квартета (1950)
 Concerto для оркестра (1951)
 Il libro dei Sette Sigilli, библейская кантата для солистов, трубы и оркестра (1951)
 Recitativo e allegro для скрипки и фортепиано (1951)
 Concertino для двух валторн, двух труб, 2 тромбонов, 4 литавр и струнных (1952),
 Concerto для фагота и оркестра (1952),
 Sonata для альта соло (1952),
 Ouverture для камерного оркестра (1953),
 Symphony для струнного оркестра (1953),
 Cinque pezzi для 2 фортепиано (1954),
 Divertimento для скрипки инструментальной группы (1954),
 Musica для камерного оркестра (1955),
 La lampara, балет (1957),
 Tre improvvisazioni для фортепиано (1957),
 Quartetto II для струнного квартета (1958),
 Movimento для клавесина, фортепиано и 9 инструментов (1959),
 Serenata для женского голоса и 16 инструментов, на стихи Д.Томаса (1959),
 Strophes для оркестра (1959),
 For Grilly, импровизация для 7 исполнителей (1960),
 Sezioni, инвенция для оркестра (1960),
 Doubles для клавесина (1961),
 Puppenspiel I, этюды музыки к спектаклю для оркестра (1961),
 Quartetto III для магнитофонной ленты с 4 дорожками (1961),
 Per orchestra (1962),
 Quartetto IV (Zrcadlo) для струнного квартета (1963),
 Asar для 10 струнных инструментов (1964),
 Babai для клавесина (1964),
 Black and white для 37 струнных инструментов (1964),
 Divertimento II для струнных (1965),
 Puppenspiel II для флейты и оркестра (1966),
 Etwas ruhiger im Ausdruck для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано (1967),
 Souvenir, камерная симфония для 15 инструментов (1967),
 Black and white II «Esercizi per le dieci dita» для клавишных (1968),
 Estratto для фортепиано (1969),
 Orts «Souvenir n. 2» для 14 инструментов и чтеца ad libitum (1969),
 Solo для струнного оркестра (1969),
 Doubles II для оркестра (1970),
 To Earle для камерного оркестра (1970),
 Secondo estratto для арфы, клавесина и фортепиано (1970),
 To Earle two для оркестра и инструментов (1971),
 Lied для 13 инструментов (1972),
 Jeux pour deux для клавесина и органа (1973),
 Voci — Orchesterübung для оркестра (1973),
 Espressivo для гобоя и оркестра (1974),
 Quarto estratto для 8 инструментов (1974),
 Duetto для клавесина (1975),
 Duo pour Bruno для оркестра (1975),
 Lumen для 6 инструментов (1975),
 Terzo estratto для фортепиано и 8 инструментов (1975),
 Ash для 8 инструментов (1976),
 Musette per Lothar для волынки (1976),
 Algo для гитары (1977)
 Ali для альта (1977),
 Diario 76 для 4 труб и 4 тромбонов (1977),
 Portrait для клавесина и оркестра (1977),
 Spiri для 10 инструментов (1977),
 Toy для 2 скрипок, альта и клавесина (1977),
 Arie для женского голоса и оркестра на стихи Омара Хайяма, Луиса де Леона, Хафиза и др. (1978),
 De Près для женского голоса, 2 флейт-пикколо и 3 скрипок (1978),
 Ed insieme bussarono для женского голоса и фортепиано (1978),
 About… для скрипки, альта и гитары (1979),
 Argot для скрипки (1979)
 Marches для арфы (1979),
 Nidi для флейты-рикколо (1979),
 Clair для кларнета (1980),
 L’ultima sera для женского голоса и 5 инструментов на стихи Фернандо Пессоа (1980),
 Le ruisseau sur l’escalier для виолончели и 19 исполнителей (1980),
 The heart’s eye для струнного квартета (1980),
 Fili для флейты и фортепиано (1981),
 Small для флейты-пикколо, кларнета и арфы (1981),
 Tema для 12 инструментов (1981),
 Feria для 5 флейт, 5 труб и органа (1982),
 Lame для виолончели (1982),
 In cauda (in tre tempi) для хора и оркестра (1982-1986),
 Abyss для низкого женского голоса, бас-флейты и 10 инструментов (1983),
 Ala для виолончели и контрабаса (1983),
 Alamari для виолончели, контрабаса и фортепиано (1983),
 Diario '83 для 4 труб, 4 тромбонов и оркестра (1983),
 Lem для контрабаса (1983),
 Rima для фортепиано (1983),
 She для сопрано и 6 инструментов (1983),
 Sinfonia op. 63 «Anton Webern» для камерного оркестра (1983),
 Françoise Variationen для фортепиано (1983-1996),
 Atem, опера (1984),
 Cadeau для 11 исполнителей (1984),
 Darkness для 6 перкуссионистов (1984),
 Ombra для контрабас-кларнета (1984),
 Ronda для скрипки, альта, виолончели и фортепиано (1984),
 Omar для вибрафона (1985),
 Sestetto для 2 скрипок, 2 альтов и 2 виолончелей (1985),
 Still для сопрано и 6 инструментов (1985),
 Eco для камерного оркестра (1985—1986),
 Arpège для 6 инструментов (1986),
 Refrain для 8 инструментов (1986),
 Ave для флейты-пикколо, металлофона и челесты (1987),
 Flag for 13 strumenti (1987),
 O si ride для 12 голосов (1987),
 A Françoise для фортепиано (1988),
 Cinis для женского голоса и бас-кларнета (1988),
 La souris sans sourire для струнного квартета (1988),
 Short для трубы (1988),
 Cloches для 2 фортепиано, 8 духовых инструментов и 2 перкуссионистов (1988-1989),
 Blow для духового квинтета (1989),
 Ciglio для скрипки (1989),
 Frain для 8 инструментов (1989),
 Hot для тенор-саксофона и 6 исполнителей (1989),
 Midi для флейты (1989),
 Soft для бас-кларнета (1989),
 Ase (Algo II) для женского голоса и гитары (1990),
 Bok для бас-кларнета и маримбы (1990),
 Chantal для арфы, флейты, кларнета и струнного квартета (1990),
 Cloches II для 2 фортепиано (1990),
 Het для флейты, бас-кларнета и фортепиано (1990)
 Holly для английского рожка, гобоя, гобоя д’аморе и 13 инструментов (1990)
 Marches II для арфы, 3 женских голосов ad libitum, 12 инструментов и 3 перкуссионистов (1990)
 Rasch для 4 саксофонов (1990),
 Spice (Ronda n. 2) для скрипки/альта, кларнета/кларнета-пикколо, виолончели и фортепиано (1990),
 Cloches III для 2 фортепиано и 2 перкуссионистов (1991),
 Madrigale для 4 хоров и 4 перкуссионистов на стихи Э.Моранте (1991),
 Refrain II для 11 исполнителей (1991),
 Aahiel для меццо-сопрано, кларнета, вибрафона, маримбы и фортепиано (1992),
 An Angel within my Heart для женского голоса, 2 кларнетов и струнного трио (1992),
 Concerto grosso для оркестра и 5 синтезаторов (1992),
 Feria II для органа (1992),
 Feria III для органа (1992),
 Jay для фортепиано, 2 труб, 3 валторн и 2 тромбонов (1992),
 Late in the day (Ronda n. 3) для сопрано, флейты, кларнета и фортепиано (1992),
 Mari для маримбы (1992),
 Mari II для 4 маримб (1992),
 Nidi II для барочной флейты (1992),
 Scaglie для тромбона (1992),
 Sincronie для фортепиано с аккомпанирующей виолончелью (1992),
 Sweet для флейты (1992),
 Algo II для 2 гитар (1993),
 Ciglio II для скрипки и флейты (1993),
 Concertino II для 5 синтезаторов (1993),
 Refrain III для 14 исполнителей (1993),
 Small II для флейты, альта и арфы (1993),
 Sweet Basil для тромбона и джазового оркестра (1993),
 In cauda II для оркестра (1993-1994),
 Ciglio III для скрипки и фортепиано (1994),
 Flans для колоратурного сопрано и 9 инструментов на стихи Вийона (1994),
 Portal для кларнета, бас-кларнета, кларнета-пикколо и оркестра (1994),
 Puppenspiel III для флейты-пикколо, 2 флейт и 14 исполнителей (1994),
 Serenata II для 5 инструментов (1994).
 Sincronie II для виолончели, фортепиано и 7 инструментов (1994),
 Alfred, Alfred, опера (1995),
 Algo III для гитары и 23 исполнителей (1995),
 Cinis II для бас-кларнета, маримбы и перкуссии (1995),
 Duetto II для двух скрипок (1995,
 Fanfara для медных (1995),
 Incisi для гобоя (1995),
 Luci для флейты (1995),
 Rasch II для 4 саксофонов, вибрафона, маримбы, перкуссии и фортепиано (1995),
 Triplum для флейты, гобоя и кларнета (1995),
 Algo IV для 13 инструментов (1996),
 In cauda III для оркестра (1996),
 Lame II для 8 виолончелей (1996),
 Lem II для контрабаса и 15 инструментов (1996),
 Luci II для фагота и валторны (1996),
 Refrain IV для 8 инструментов (1996),
 Till для валторны (1996),
 Al для мандолины, мандолы и гитары (1997),
 Che для тубы (1997),
 Feria IV для аккордеона (1997),
 Luci III для струнного квартета (1997),
 Tell для английского рожка (1997),
 Cerocchi 70 для кларнета, виолончели и фортепиано (1998),
 Elly для кларнета, виолончели и фортепиано (1998),
 Fire (In cauda IV) для 4 женских голосов и оркестра (1998),
 Poll для 13 исполнителей (1998),
 Clair II для кларнета (1999),
 Prom для оркестра (1999),
 ESA (In cauda V) для оркестра (2000)

Литература 
 Cresti R. Franco Donatoni. Milano: Edizioni Suvini Zerboni, 1982
 Mazzola Nangeroni G. Franco Donatoni. Milano: Targa italiana, 1989
 Omaggio a Franco Donatoni: in occasione del settantesimo compleanno. Milano: Ricordi, 1998

Ссылки 
 Franco Donatoni

Оперные композиторы
Преподаватели Музыкальной академии Киджи
Преподаватели Миланской консерватории имени Джузеппе Верди
Выпускники Болонской консерватории‎